Camorra steht für:

 Camorra, kriminelle Familienclans im Umkreis von Neapel
 Camorra (1972), französisch-italienischer Kriminalfilm
 Camorra – Ein Bulle räumt auf, italienischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1976
 Camorra (1986), italienischer Spielfilm

Siehe auch:
 Camora
 Gomorrha